65. Turniej Czterech Skoczni (niem. 65. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni przeprowadzona w sezonie 2016/2017 na skoczniach w Niemczech i Austrii w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 29 grudnia 2016, kiedy rozegrano kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie. 1 stycznia 2017 przeprowadzono zawody w Garmisch-Partenkirchen, natomiast 3 dni później odbył się konkurs w Innsbrucku. Ostatnie z części turnieju rozegrano tradycyjnie w dzień Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), 6 stycznia 2017 w Bischofshofen. Tytułu bronił Słoweniec Peter Prevc.

Triumfatorem turnieju został Kamil Stoch, wyprzedzając Piotra Żyłę oraz Daniela-André Tandego. Zaraz za podium uplasował się Maciej Kot.

Rywalizacja w pierwszej serii konkursów wchodzących w skład turnieju toczyła się zgodnie z systemem KO, a w drugiej serii tak jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Skocznie 
Konkursy Turnieju Czterech Skoczni rozegrano – jak co roku – na dwóch obiektach w Niemczech, tj. w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, oraz na dwóch w Austrii, tj. w Innsbrucku i Bischofshofen. Wszystkie cztery obiekty to duże skocznie – punkt konstrukcyjny skoczni w Oberstdorfie i Innsbrucku usytuowany był na 120 metrze, a obiektów w Bischofshofen i Garmisch-Partenkirchen – na 125 metrze.

W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 2016/2017 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Przed turniejem

Sponsorzy 
Głównym sponsorem 65. Turnieju Czterech Skoczni została firma Audi, będąca także sponsorem zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich 2016/2017. Ponadto wśród sponsorów znalazły się firmy Bauhaus, Milka, Veltins oraz Intersport.

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju 
Przed rozpoczęciem turnieju rozegrano siedem indywidualnych konkursów Pucharu Świata, w których najwięcej punktów zgromadził Domen Prevc, zwyciężając w czterech z nich (Ruka, Klingenthal, Lillehammer, Engelberg), wyprzedzając drugiego w zestawieniu Daniela-André Tandego o 158 punktów i o 209 Stefana Krafta. Za wymienioną trójką znajdował się najwyżej sklasyfikowany z Polaków, Kamil Stoch, który uzbierał 323 punkty.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów po rozegraniu siedmiu indywidualnych i jednego drużynowego konkursu największą liczbę punktów zgromadzili Austriacy (1369), a za nimi sklasyfikowani byli Niemcy (1359) i Polacy (1300).

Poniższe tabele przedstawiają klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów 2016/2017 przed 65. Turniejem Czterech Skoczni – po przeprowadzeniu 7 konkursów indywidualnych oraz jednego drużynowego.

Zasady 
Podobnie jak w przypadku wszystkich edycji od sezonu 1996/1997 Turniej Czterech Skoczni rozegrano według systemu KO. Na podstawie miejsc uzyskanych w kwalifikacjach zawodnicy byli dobierani w pary – zwycięzca kwalifikacji startował ze skoczkiem, który zajął w nich 50. miejsce, drugi zawodnik kwalifikacji z 49. zawodnikiem itd., aż do pary, w której znaleźli się zawodnicy z miejsc 26. i 25. Podczas konkursu awans do serii finałowej uzyskiwało bezpośrednio 25 zwycięzców par. Spośród przegranych wyłaniano pięciu tzw. lucky losers z najwyższymi w tej grupie notami. Podczas serii finałowej obowiązywały takie same zasady jak podczas indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Dziesięciu najlepszych zawodników klasyfikacji Pucharu Świata miało zapewniony udział w konkursie głównym, w wyniku czego nie musieli startować w seriach kwalifikacyjnych. Jeżeli zawodnik z tej grupy nie wystartował lub znalazł się poza pierwszą pięćdziesiątką, był sklasyfikowany na ostatnim miejscu dającym prawo udziału w pierwszej serii konkursowej (50.). W przypadkach, gdy dotyczyło to więcej niż jednego skoczka, najpierw klasyfikowani byli ci, którzy oddali skok w kolejności zdobyczy punktowej w tym skoku, zaś potem ci, którzy nie wystartowali – o ich kolejności decydował bieżący stan klasyfikacji Pucharu Świata (zawodnik z większa liczbą punktów startował w konkursie głównym z niższym numerem startowym).

Trzydziestu zawodników, którzy awansowali do serii finałowej, zdobywało punkty do klasyfikacji Pucharu Świata według identycznych zasad jak w pozostałych konkursach tej rangi. Wszyscy uczestnicy zawodów głównych zyskiwali także punkty do klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, w której sumowano wyniki uzyskane we wszystkich seriach konkursowych.

Skoki oceniano w taki sam sposób jak podczas pozostałych zawodów Pucharu Świata. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodnik otrzymywał 60 punktów; za każdy metr powyżej tej granicy uzyskiwał dodatkowo 1,8 punktu, zaś za każdy metr poniżej odejmowano mu analogiczną liczbę punktów. Styl skoku i lądowania podlegał ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogli przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwie skrajne noty (najwyższa i najniższa) nie były wliczane do noty łącznej zawodnika. Ponadto wpływ na ocenę końcową skoczka miał przelicznik za prędkość i kierunek wiatru oraz za ewentualną zmianę długości najazdu. Jeżeli zawodnik skakał z niższej belki startowej, otrzymywał dodatkowe punkty, jeżeli skacze z wyższej – punkty mu odejmowano. Dodatkowo jeżeli wiatr wiał z przodu skoczni, zawodnik tracił punkty, gdyż dzięki temu zyskiwał lepsze noszenie na nartach, zaś jeżeli wiatr wiał z tyłu skoczni, zawodnik zyskiwał punkty.

Program zawodów

Jury 
Głównym dyrektorem zawodów w ramach 65. Turnieju Czterech Skoczni był Walter Hofer, a jego asystentem – Borek Sedlák.

Podsumowanie

Wyniki 
Skróty zastosowane w tabelach:
 DNS – zawodnik nie wystartował
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany,
 NQ – zawodnik, który nie zakwalifikował się do serii finałowej
 nq – zawodnik, który nie zakwalifikował się do konkursu głównego,
 pq – zawodnik automatycznie zakwalifikowany do konkursu głównego,
 q – zawodnik, który zakwalifikował się do konkursu głównego (spoza grupy zakwalifikowanych automatycznie).

Oberstdorf

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Innsbruck

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Rozegrano tylko jedną serię.

Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Bischofshofen

Kwalifikacje 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

 * – szczęśliwi przegrani z I serii

Klasyfikacja końcowa 65. Turnieju Czterech Skoczni 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska.

W polskich mediach kontrowersje wzbudził pomiar odległości skoku Daniela-André Tande podczas zawodów w Bischofshofen, który mógł mieć wpływ na miejsca Daniela-André Tande oraz Macieja Kota w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów po zakończeniu turnieju 
Najwięcej punktów Pucharu Świata – 310 – zdobył w trakcie Turnieju Czterech Skoczni 2016/2017 jego triumfator, Kamil Stoch, który awansował dzięki temu z czwartego na trzecie miejsce (633 punkty). Liderem pozostał Domen Prevc (646 punktów), na drugiej pozycji plasował się niezmiennie Daniel-André Tande (9 punktów straty); zajmujący przed turniejem trzecią lokatę Stefan Kraft zamienił się miejscem ze Stochem (tracił 136 punktów do Prevca). Liczba zawodników klasyfikowanych zwiększyła się z 47 do 56.

Po zakończeniu turnieju na czele klasyfikacji Pucharu Narodów znalazła się – po raz pierwszy w historii – reprezentacja Polski, która wcześniej zajmowała trzecią pozycję. Drużyny Austrii i Niemiec spadły odpowiednio z pierwszego na drugie i z drugiego na trzecie miejsce. Lista reprezentacji klasyfikowanych w Pucharze Narodów przed turniejem powiększyła się o zespół Włoch.

Poniższe tabele przedstawiają klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów 2016/2017 po przeprowadzeniu 10 konkursów indywidualnych (sześciu przed Turniejem Czterech Skoczni i tych przeprowadzonych w jego ramach) oraz jednego drużynowego.

Uwagi

Przypisy 
.

Bibliografia 
 

Turniej Czterech Skoczni
Turniej Czterech Skoczni
2016 w Niemczech
2017 w Niemczech
2017 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen